Василий Левин
 Левин, Василий Андреевич (1924—1943) — младший сержант, Герой Советского Союза.
 Левин, Василий Николаевич (1923—1998) — советский актёр, кинорежиссёр и сценарист.